Натуральне число 1910
 1910 рік до нашої ери
 1910 рік нашої ери